Guecho kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Getxo (ort), Baskien, Bizkaia, 
 Getxo (kommun), Baskien, Bizkaia, 

Robotskapade Spanienförgreningar